Lovas (Kroatië)
 Lovas (Hongarije)